A Sötét zsaruk a következőkre utalhat:

 Men in Black – Sötét zsaruk, a Sötét zsaruk-filmek első része (1997)
 Men in Black – Sötét zsaruk 2., a Sötét zsaruk-filmek második része (2002)
 Men in Black – Sötét zsaruk 3., a Sötét zsaruk-filmek harmadik része (2012)
 Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül,  a Sötét zsaruk-filmek spin-offja (2019)
 Sötét zsaruk (Men in Black: The Series), 1997-es amerikai animációs sci-fi akciósorozat a Sötét zsaruk-trilógia első része alapján
 Sötét zsaruk (Dark Blue), 2009-es amerikai bűnügyi akciósorozat